Sãogeraldense – abitanti di São Geraldo da Piedade
Sãogeraldense – abitanti di São Geraldo do Araguaia
Sãogeraldense – abitanti di São Geraldo